Världscupen i freestyle 2014/2015 är en internationell tävlingsserie som anordnas av FIS.
Världscupen inleddes den 5 december 2014 i Nakiska, Kanada och avslutas den 15 mars 2015 i Silvaplana, Schweiz.

I freestyle-världscupen ingår flera olika tävlingsgrenar: skicross, puckelpist, halfpipe, hopp och slopestyle.

Regerande vinnare från förra säsongen är på herrsidan Mikaël Kingsbury, Kanada och på damsidan Hannah Kearney, USA.

Den 15-25 januari 2015 arrangeras VM i freestyle i österrikiska Kreischberg.

Tävlingsprogram 
Förklaring: SC = skicross. MO = puckelpist. DM = parallell-puckelpist. HP = halfpipe. AE = hopp. SS = Slopestyle.

Externa länkar 
 Document: FIS Freestyle Ski World Cup Calendar 2014/2015 

Freestyle
2014/2015